Кудашево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кудашево — деревня, Бураевский район, Республика Башкортостан
 Кудашево — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана
 Кудашево — деревня, Учалинский район, Республика Башкортостан
 Кудашево — деревня, Рыбновский район, Рязанская область
 Кудашево — село, Агрызский район, Республика Татарстан
 Кудашево — село, Бугульминский район, Республика Татарстан
 Кудашево — деревня, Пестречинский район, Республика Татарстан
 Кудашево или Кудашева — название д. Кудашевка Алексинского района до середины XIX в.
 Кудашево — деревня, Кимовский район, Тульская область

Украина 
 Кудашево — посёлок, Чигиринский район, Черкасская область